

Sigle 
 Sfintere esofageo inferiore
 Società Editrice Internazionale – casa editrice italiana
 Software Engineering Institute

Codici 
 SEI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Senhor Do Bonfim (Brasile)
 sei – codice ISO 639-3 della lingua seri

Musica 
 Gruppo dei Sei – gruppo di compositori di musica francesi degli anni venti
 Sei – album di Gianluca Capozzi del 2005
 Sei – album dei Jovine del 2012
 Sei – singolo dei Negramaro del 2013, dall'album Una storia semplice
 Sei - singolo dei Ghost del 2022

Trasporti 
 Sei – casa motociclistica milanese degli anni trenta.

Altro 
 Sei – numero
 6 d.C. – anno
 6 a.C. – anno
 Sei – gioco di carte in passato distribuito da Dal Negro
 Rover 6 – modello d'autovettura
 Sei – cratere mercuriano

Altri progetti